Сезон 1965—1966 у Національній лізі А — 69-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Цюрих.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1966
Швейцарія
Швейцарія